Max Hanke ist der Name folgender Personen:

* Max Hanke (Kartenhistoriker) (1875–1917), deutscher Kartenhistoriker und Geistlicher
 Max Hanke (Architekt) (1890–1971), deutscher Architekt und Denkmalpfleger